Adrian Hasler (né en 1964), homme politique liechtensteinois ;
 Alfred A. Häsler (1921-2009), journaliste et écrivain suisse ;
 Daniel Hasler (né en 1974), footballeur liechtensteinois ;
 David Hasler (né en 1990), footballeur liechtensteinois ;
 Emil Hasler, footballeur suisse ;
 Emil Hasler (1901-1986), chef décorateur allemand ;
 Ernst Hasler, homme politique suisse ;
 Eveline Hasler (née en 1933), écrivaine suisse ;
 Herbert "Blondie" Hasler (1914-1987), officier commando et skipper britannique ;
 Jean-Michel Hasler (né en 1945), chef de chœur, chef d'orchestre, claveciniste et musicologue français ;
 Karel Hašler (1879-1941), acteur, metteur en scène, réalisateur, auteur-compositeur-interprète tchèque ;
 Marius Hasler (né en 1961), coureur de fond suisse ;
 Marjorie Hasler (vers 1887-1913), suffragette irlandaise ;
 Otmar Hasler (né en 1953), homme politique liechtensteinois et chef du gouvernement de 2001 à 2009  ;
 Peter Hasler (né en 1946), chef d'entreprise suisse ;
 René Hasler (né en 1948), footballeur suisse ;
 Rainer Hasler (né en 1958), footballeur liechtensteinois ;

personnage de fiction
 Harry Hasler, un des personnages de Viktor Giacobbo (né en 1952), humoriste et acteur suisse.

Autres 
 Hasler, une ancienne société de l'industrie des télécommunications suisse
 (210213) Hasler-Gloor, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes